Это список знаменосцев, которые представляли Чехословакию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Чехословакия на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Богемии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Чехии на Олимпийских играх
 Список знаменосцев Словакии на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Чехословакия